Pony Express (США)
 Pony Express (Россия)